Індійські або Індійці стосуються людей або речей, пов'язаних з Індія, або корінними жителями Америки, або австралійцями -аборигенами до 19 століття.